Вале́рий Ива́нович Ничу́шкин () — российский хоккеист, правый нападающий «Колорадо Эвеланш». Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2013. Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2012/2013 в составе челябинского «Трактора». Обладатель приза «Лучшему новичку КХЛ» имени Алексея Черепанова сезона 2012/2013. Обладатель Кубка Стэнли 2022 года.

Карьера

«Трактор» 
Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Первый тренер — Виктор Ветшев. Профессиональную карьеру начал в МХЛ, в сезоне 2011/2012 в молодёжном клубе «Белые Медведи». 21 ноября 2012 года дебютировал в КХЛ в составе челябинского «Трактора». Первую шайбу в КХЛ забросил 8 января 2013 года в матче против братиславского «Слована». В начале 2013 года эксперты КХЛ и читатели сайта Чемпионат.com признали Валерия лучшим игроком КХЛ в феврале. 18-летний форвард в сезоне, выступая за «Трактор», заработал в 18 матчах 6 (4+2) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф КХЛ на счету Ничушкина 9 (6+3) очков в 25 играх при показателе полезности «+5».

Права на хоккеиста официально были приобретены 1 мая 2013 года московским «Динамо». После чего хоккеист сообщил что он отправляется в НХЛ, а его контракт с «Динамо» расторгнут.

«Даллас Старз» 

На драфте НХЛ 2013 он был выбран под общим 10 номером командой «Даллас Старз». Незадолго до драфта Ничушкин сказал, что «Даллас» был его приоритетным вариантом. 8 июля 2013 года руководство «Даллас Старз» объявило о подписании с Ничушкиным стандартного трёхлетнего контракта новичка. Несколько первых матчей Валерий провёл не слишком успешно, уходя с площадки без набранных очков. 20 октября 2013 года в гостевом матче против «Анахайма», в котором его команда уступила 3:6, Ничушкин заработал своё первое очко в НХЛ, отдав голевую передачу. 3 ноября 2013 года в гостевом матче против «Оттавы» Ничушкин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Позже выяснилось, что Ничушкин стал самым молодым автором гола в составе «Далласа» за 26 лет. 18 ноября 2013 года в гостевом матче против «Ванкувера» Ничушкин забросил вторую шайбу в НХЛ. 7 декабря 2013 года в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» набрал 4 (1+3) очка, повторив тем самым рекорд клуба как игрок, проводящий первый сезон в НХЛ и набравший 4 очка за матч. 23 января 2014 года в матче против «Торонто Мейпл Лифс» Ничушкин оформил свой первый дубль в НХЛ.

Освоиться в НХЛ Ничушкину помог опытнейший одноклубник Сергей Гончар, ставший наставником Валерия в его первом сезоне. Важную роль сыграло отношение главного тренера «Далласа» Линди Раффа, который с пониманием отнёсся к трудностям адаптации Валерия. После нескольких неудачных матчей в начале сезона Рафф пригласил Ничушкина на ужин, где тренер «по-отечески» пообщался с молодым игроком. После этой встречи Валерий обрёл психологическую уверенность на площадке и его игра пошла в гору. В ноябре Ничушкин получил место в первой тройке «Далласа»; выходя на лёд вместе с Тайлером Сегином и Джейми Бенном, он начал регулярно набирать очки и стал лидером команды по показателю плюс-минус. В начале января 2014 Линди Рафф заявил, что не ожидал такого впечатляющего прогресса от 18-летнего новичка и высказал мнение, что Ничушкин входит в шестёрку-семёрку лучших российских форвардов.

Перед началом сезона 2014/15 Ничушкин получил травму бедра. Он провёл лишь четыре матча в составе «Далласа», не набрав в них очков, затем был переведён в фарм-клуб «Техас Старз». 19 ноября ему была сделана операция на бедре. Форвард впервые вышел на лёд после операции 27 марта 2015 года, уже под конец регулярного чемпионата. В результате Валерий провёл лишь восемь матчей в сезоне, сделав в них одну результативную передачу.

ЦСКА 
Третий сезон Ничушкина в НХЛ также сложился не слишком удачно, он стал получать меньше игрового времени и перестал попадать в первые тройки. Заключение нового контракта с «Далласом» затянулось, и в сентябре 2016 Валерий перешёл в ЦСКА, который выкупил права на хоккеиста у московского «Динамо». За два сезона в ЦСКА в 86 матчах чемпионата набрал 51 очко (27+24). По окончании контракта с ЦСКА вернулся в НХЛ.

Возвращение в «Даллас» и контракт с «Колорадо Эвеланш» 

1 июля 2018 года подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 5,9 млн с «Даллас Старз», в котором выступал в период с 2013 по 2016 годы. Однако возвращение игрока в НХЛ оказалось неудачным. В сезоне 2018/19 Ничушкин провёл 50 матчей в которых набрал 10 (0+10) очков и стал первым в истории лиги игроком, который не смог забить ни одного гола в 50 играх и не набрать штрафных минут. Летом 2019 года «Даллас» выставил игрока на драфт отказов, после чего выкупил его контракт.

19 августа 2019 года подписал однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш». 23 ноября 2019 года забросил шайбу в ворота «Торонто Мейпл Лифс» и  прервал свою безголевую серию, продлившуюся 91 матч. Осенью 2020 года продлил контракт с «Колорадо» на 2 года со среднегодовой зарплатой в $2,5 млн.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2021/2022 продемонстрировал лучшие для себя показатели результативности: в 62 матчах набрал 52 (25+27) очка. Концовку чемпионата провёл в первом звене с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом (Габриэль Ландескуг отсутствовал из-за травмы). В плей-офф провёл 20 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков. Стал обладателем Кубка Стэнли 2022 года.

В июле 2022 года продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет на общую сумму $ 49 млн.

Карьера в сборной 
Дважды участвовал на юниорских чемпионатах мира (2012, 2013).

На молодёжном чемпионате мира 2013 в Уфе стал бронзовым призёром. В матче за третье место со сборной Канады забил решающий гол в овертайме и принёс победу сборной России (5:6).

7 января 2014 года Ничушкин вошёл в список игроков национальной сборной России на Зимние Олимпийские игры 2014. 13 февраля 2014 года в своём дебютном матче за сборную против команды Словении забросил шайбу.

Достижения

Командные

КХЛ

НХЛ

Международные

Индивидуальные

КХЛ

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Техас Старз»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»